Osoby o tym nazwisku:
 Elpidia Carrillo – meksykańska aktorka
 Guido Carrillo – argentyński piłkarz
 Joan Carrillo – hiszpański piłkarz i trener piłkarski
 Yadhira Carrillo – meksykańska aktorka